Михајло Фаркић (Београд, 4. фебруар 1928 — Београд, 12. мај 2010) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1948. || Бесмртна младост  || /
|-
| 1948. || Живот је наш  || Зоран
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1950. || Црвени цвет  || Динић
|-
| 1952. || Хоја! Леро!  || /
|-
| 1952. || Сви на море  || Драган, певач
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1968. || Слепи миш ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Леваци ТВ серија || Социјални радник
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || Лекар
|}

Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда
Рођени 1928.
Умрли 2010.